

Л'Абержман-Клемансья — муніципалітет у департаменті Ен
 Л'Абержман-Сент-Коломб — муніципалітет у департаменті Сона і Луара
 Л'Абержман-де-Варе — муніципалітет у департаменті Ен
 Л'Абержман-де-Кюїзері — муніципалітет у департаменті Сона і Луара

Л'Абержман — громада в кантоні Во